Brest Bretagne Handball er en håndboldklub fra Brest i Frankrig som blev grundlagt i 2006 og har Pablo Morel som cheftræner. Klubben spiller pt. i den franske liga og EHF Champions League.

Klubben vandt for første gang sølv i kvindernes EHF Champions League, i 2021, efter finalenederlag til norske Vipers Kristiansand.

Resultater
EHF Champions League:
Finalist: 2021
Championnat de France de Handball:
Vinder (1): 2012, 2021Sølv (4): 2011, 2017, 2018, 2022#1 ex aequo: 2019Coupe de France:Vinder (2): 2016, 2018, 2021
1/2 Finalist (3): 2011, 2012, 2017, 2019
Coupe de la Ligue Française:
Vinder (1): 2012
Sølv (1): 2011

Arena 

Navn: Brest Arena
By: Brest, Frankrig
Kapacitet: 4.064
Adresse: 149 Boulevard de Plymouth, 29200 Brest

Spillertruppen 2022-23

Transfers
Transfers i sæsonen 2022-23

Tidligere spillere

Tidligere kendte spiller fra klubben 
 Mayssa Pessoa
 Alexandra Lacrabère
 Astride N'Gouan
 Sophie Herbrecht
 Lindsay Burlet
 Allison Pineau
 Maud-Éva Copy
 Marie Prouvensier
 Nely Carla Alberto
 Jovana Stoiljković 
 Louise Sand
 Filippa Idéhn 
 Melinda Geiger
 Nabila Tizi

Trænere i klubben 
2004-2009:  Thierry Guégan
2009-2012:  Laurent Bezeau
2012-2013:  Daminen Nedellec og Catherine Colleter
2013-2021:  Laurent Bezeau
2021-:  Pablo Morel

Kilder

Eksterne henvisninger 
 

Sport i Brest
Etableret i 2004
Håndboldklubber fra Frankrig